Кубок Ізраїлю з футболу 2016–2017 — 78-й розіграш кубкового футбольного турніру в Ізраїлі. Титул втретє здобув Бней-Єгуда.

Регламент 
Кубкова стадія складалася з двох раундів: регіонального та національного, саме в національному раунді з 1/16 фіналу стартували клуби Прем'єр-ліги.

1/16 фіналу 

|-
! colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|5 січня 2017

|-
! colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|6 січня 2017

|-
! colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|7 січня 2017

|-
! colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|8 січня 2017

|}

1/8 фіналу 

|-
! colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|24 січня 2017

|-
! colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|25 січня 2017

|}

1/4 фіналу 

|-
! colspan="5" style="background:#D0D0D0;"|7 лютого/1 березня 2017

|-
! colspan="5" style="background:#D0D0D0;"|8/28 лютого 2017

|-
! colspan="5" style="background:#D0D0D0;"|8 лютого/1 березня 2017

|}

1/2 фіналу 

|-
! colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|4 квітня 2017

|-
! colspan="3" style="background:#D0D0D0;"|5 квітня 2017

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Ізраїлю на soccerway 

2016–2017
Ізраїль
Ізраїль
2016 в Ізраїлі
2017 в Ізраїлі